

Bolvorm
 bol (lichaam), een driedimensionaal lichaam waarbij elk deel van het oppervlak dezelfde afstand tot het middelpunt heeft; in ruimere zin worden ook verwante zaken als bol aangeduid:
 sfeer (wiskunde) (ook bol), de veralgemening van een bol naar meerdimensionale ruimtes en eventueel ook naar metrische ruimten in het algemeen
 convex, een wiskundige beschrijving voor bolle vormen

Bollen en bolletjes
 bol (biologie), gewoonlijk ondergronds, bolvormig deel van een plant, met name bij eenzaadlobbigen
 Bolgewas
 aarde (planeet), aardbol
 hemelbol (of hemelsfeer) een bol waarop de hemellichamen een plaats hebben, of waarop ze worden afgebeeld zoals ze vanaf de aarde worden waargenomen.
 globe, een bol met de afbeelding van de aarde of een hemellichaam
 broodje of bolletje
 Bossche bol, een met slagroom gevulde bol van soezenbeslag, geglazuurd met chocolade
 menselijk oog (oogbol)
 hoofd (anatomie), bol is een informele aanduiding voor het hoofd van een mens
 glazen of kristallen bol, attribuut van waarzeggers
 discobol, een met spiegeltjes beklede, draaiende bol die, gecombineerd met spotlights, een draaiend lichtpatroon verspreidt
 teelbal, bol is een oude aanduiding voor teelbal

Bollen in natuurwetenschap en techniek
 teslabol of plasmabol, een glazen bol met daarin een elektrisch geladen metalen bol, van waaruit elektrostatische ontladingen naar de buitenste bol schieten
 bol van Ulbricht, instrument dat, ten behoeve van metingen, gerichte straling omzet in diffuse straling
 Maagdenburgse halve bollen, halve bollen die door een vacuüm tegen elkaar worden getrokken
 natte bol, zie natteboltemperatuur
 bol van Van de Graaff, zie Vandegraaffgenerator, een elektriseermachine die spanningen van miljoenen volt kan opwekken

Scheepstype bol
 bolschip, een traditioneel scheepstype (platbodem), gekenmerkt door een ronde spant en bol voorschip
 Vollenhovense bol, een subtype van het bolschip, ontstaan rond 1900 in Vollenhove
 Enkhuizer bol, een subtype van het bolschip, gebouwd in Enkhuizen en rond 1900 in Friesland

Geografie
 Bol (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Bol (Tsjaad), een plaats in Tsjaad
 Boľ, een Slowaakse gemeente in de regio Košice
 Razende Bol, benaming voor de oostpunt van de zandplaat Noorderhaaks, ook wel gebruikt als aanduiding voor de hele plaat
 Drijvers Vogelweid De Bol, een natuurgebied op Texel
 Bol (of Bolle), een oude aanduiding voor Urk

Personen met de achternaam Bol
Zie ook de doorverwijspagina's Boll voor diverse personen met deze achternamen
 Albert Bol (1879-1920), een humorist, conferencier en coupletzanger
 Cees Bol (1995),  een Nederlands wielrenner
 Femke Bol (2000), een Nederlandse atlete
 Ferdinand Bol (1616? - 1680), een Nederlandse kunstschilder uit de Barok
 Gerrit Bol (1906-1989), een Nederlandse wiskundige
 Goyert Bol, burgemeester van Utrecht in 1533 en 1534
 Hans Bol (1534–1593), een Vlaamse schilder die tot het maniërisme gerekend wordt
 Henri Bol (1945-2000), een Nederlandse kunstschilder
 Jan Willem Bol (1919-1995),  een Nederlands politicus van de ARP
 Jetse Bol (1989), een Nederlands wielrenner
 Kees Bol (1916-2009), een Nederlandse kunstschilder en tekenaar
 Laurens J. Bol (1898-1994), een Nederlands kunsthistoricus
 Manute Bol (1962) een basketballer en activist uit Soedan
 Nelleke Noordervliet (1945), geboren Petronella Bol, een Nederlands schrijfster
 Willem Bol (presentator) (1955), trendwatcher en presentator, bekend geworden door het programma Showmasters

 Familie Bol-Buys, diverse personages uit de televisieserie Oppassen!!!

BOL
 Beroepsopleidende leerweg, een leerweg in het Middelbaar beroepsonderwijs in Nederland
 Bolivia, landcode volgens ISO 3166-1 en landcode voor voertuigen
 bol.com, een groot online-warenhuis met hoofdkantoor in Nederland
 Bertelsmann On-Line, een voormalige dochtermaatschappij van Bertelsmann, de oorspronkelijke uitbater van bol.com
 Bill of Lading oftewel Cognossement, een bepaald type vrachtbrief
 CSV BOL, een voetbalclub uit Broek op Langedijk

Overige
 Bolletje, een Nederlands bedrijf dat diverse soorten brood, broodvervangers en banketproducten produceert
 bol (muziek), een verzamelnaam voor termen waarmee Indiase muziek wordt genoteerd
 De Bol (molen), een korenmolen in Varik in de Nederlandse provincie Gelderland.
 De Modderige Bol, een poldermolen bij Goëngahuizen van het type spinnenkop
 Djamboe bol (Syzygium malaccense), Maleisische rozenappel of Maleisische wasappel, is een groenblijvende boom uit de mirtefamilie (Myrtaceae).
 Bol d'Or (doorverwijspagina), diverse sportwedstrijden met deze naam
 Belasting op leidingwater (BoL)

Zie ook
 Boll (doorverwijspagina)
 bal (doorverwijspagina)